Љано де Агвакате има више значења:

 Љано де Агвакате, Љано де Конехо (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано де Агвакате (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику